Moore County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Moore County (North Carolina)
 Moore County (Tennessee)
 Moore County (Texas)